Александр Васильевич Скалон:
 Скалон, Александр Васильевич (1874—1942) — русский живописец, занимался графикой и театрально-декорационным искусством.
 Скалон, Александр Васильевич (род. 1948) — российский учёный-географ.